

Cinema 
 Dieci piccoli indiani (And Then There Were None) – film del 1945 diretto da René Clair
 ...e poi, non ne rimase nessuno (And Then There Were None) – film del 1974 diretto da Peter Collinson

Letteratura 
 Dieci piccoli indiani (And Then There Were None) – romanzo di Agatha Christie del 1939

Musica 
 And Then There Were None – gruppo musicale metalcore statunitense
 And Then There Were None – brano musicale del musical Spring Awakening
 And Then There Were None – traccia dell'album Bonded by Blood degli Exodus del 1985

Televisione 
 Dieci piccoli indiani (And Then There Were None) – miniserie televisiva britannica del 2015
 ...And Then There Were None – episodio della sesta stagione di Supernatural
 L'ultimo della banda (And Then There Were None) – episodio della seconda stagione di CSI - Scena del crimine